Elfen Lied може означати:
 Ельфійська пісня () — фантастичні аніме та манґа.
 Elfen Lied Fight Game — файтинг-гра, заснована на однойменній манзі.
 Elfenlied — вірш Едуарда Мьоріке. Згодом Гуґо Вольф створив для нього музику.